Meris kan syfta på:
 Meris – ett släkte av fjärilar

Rumänien 

 Meriș, ort, Mehedinți, Comuna Broşteni,